Висенте Гереро 1. Сексион има више значења:

 Висенте Гереро 1. Сексион (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Висенте Гереро 1. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику